Бачимба има више значења:

 Бачимба (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачимба (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику